ABN AMRO World Tennis Tournament 2008 – tenisowy turniej ATP World Tour rangi ATP International Series Gold z cyklu Rotterdam Open rozgrywany w dniach 16–24 lutego 2008 roku w Rotterdamie na kortach twardych w hali o puli nagród 824 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Holandii